Термин рекурсивная функция в теории вычислимости используется для обозначения трёх классов функций:
 примитивно рекурсивные функции;
 общерекурсивные функции;
 частично рекурсивные функции.

Последние совпадают с классом вычислимых по Тьюрингу функций. Определения этих трёх классов сильно связаны. Они были введены Куртом Гёделем с целью формализации понятия вычислимости.

Множество частично рекурсивных функций включает в себя множество общерекурсивных функций, а общерекурсивные функции включают в себя примитивно рекурсивные функции. Частично рекурсивные функции иногда называют просто рекурсивными функциями.

Примитивно рекурсивная функция

Определение 
Определение понятия примитивно рекурсивной функции является индуктивным. Оно состоит из указания класса базовых примитивно рекурсивных функций и двух операторов (суперпозиции и примитивной рекурсии), позволяющих строить новые примитивно рекурсивные функции на основе уже имеющихся.

К числу базовых примитивно рекурсивных функций относятся функции следующих трёх видов:
 Нулевая функция  — функция без аргументов, всегда возвращающая 0.
 Функция следования  одного переменного, сопоставляющая любому натуральному числу  непосредственно следующее за ним натуральное число . Например, .
 Функции , где , от n переменных, сопоставляющие любому упорядоченному набору  натуральных чисел число  из этого набора. Например, .

Операторы подстановки и примитивной рекурсии определяются следующим образом:
 Оператор суперпозиции (иногда — оператор подстановки). Пусть  — функция от m переменных, а  — упорядоченный набор функций от  переменных каждая. Тогда результатом суперпозиции функций  в функцию  называется функция  от  переменных, сопоставляющая любому упорядоченному набору  натуральных чисел число
 
 Оператор примитивной рекурсии. Пусть  — функция от  переменных, а  — функция от  переменных. Тогда результатом применения оператора примитивной рекурсии к паре функций  и  называется функция  от  переменной вида
 
 

В данном определении переменную  можно понимать как счётчик итераций,  — как исходную функцию в начале итерационного процесса, выдающего некую последовательность функций  переменных, начинающуюся с , и  — как оператор, принимающий на вход  переменных , номер шага итерации , функцию  на данном шаге итерации, и возвращающий функцию на следующем шаге итерации.

Множество примитивно рекурсивных функций — это минимальное множество, содержащее все базовые функции и замкнутое относительно указанных операторов подстановки и примитивной рекурсии.

В терминах императивного программирования — примитивно рекурсивные функции соответствуют программным блокам, в которых используется только арифметические операции, а также условный оператор и оператор арифметического цикла (оператор цикла, в котором число итераций известно на момент начала цикла). Если же программист начинает использовать оператор цикла while, в котором число итераций заранее неизвестно и, в принципе, может быть бесконечным, то он переходит в класс частично рекурсивных функций.

Примеры 
Укажем на ряд широко известных арифметических функций, являющихся примитивно рекурсивными.

 Функция Сложения двух натуральных чисел () может быть рассмотрена в качестве примитивно рекурсивной функции двух переменных, получаемой в результате применения оператора примитивной рекурсии к функциям  и , вторая из которых получается подстановкой основной функции  в основную функцию :
 ;
 ;
 .
 Умножение двух натуральных чисел () может быть рассмотрено в качестве примитивно рекурсивной функции двух переменных, получаемой в результате применения оператора примитивной рекурсии к функциям  и , вторая из которых получается подстановкой основных функций  и  в функцию сложения:
 ;
 ;
 .
 Симметрическая разность (абсолютная величина разности) двух натуральных чисел () может быть рассмотрена в качестве примитивно рекурсивной функции двух переменных, получаемой в результате применения следующих подстановок и примитивных рекурсий:
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

Частично рекурсивная функция 

Частично рекурсивная функция определяется аналогично примитивно рекурсивной, только к двум операторам, суперпозиции и примитивной рекурсии, добавляется ещё третий оператор — минимизации аргумента.

 Оператор минимизации аргумента. Пусть  — функция от n натуральных переменных. Тогда результатом применения оператора минимума аргумента к функции  называется функция  от  переменной, задаваемая следующим определением:
 , при условии 
 То есть функция  возвращает минимальное значение последнего аргумента функции , при котором её значение равно 0.

Частично рекурсивные функции для некоторых значений аргумента могут быть не определены, так как оператор минимизации аргумента не всегда корректно определён, поскольку функция  может быть не равной нулю ни при каких значениях аргументов. С точки зрения императивного программирования, результатом частично рекурсивной функции может быть не только число, но и исключение или уход в бесконечный цикл, соответствующие неопределённому значению.

Общерекурсивная функция 

Общерекурсивная функция — частично рекурсивная функция, определённая для всех значений аргументов. Задача определения того, является ли частично рекурсивная функция с данным описанием общерекурсивной или нет, алгоритмически неразрешима.

Свойства 
Легко понять, что любая примитивно рекурсивная функция является частично рекурсивной, так как по определению
операторы для построения частично рекурсивных функций включают в себя операторы для построения примитивно рекурсивных функций.

Также понятно, что примитивно рекурсивная функция определена везде и поэтому является общерекурсивной функцией
(у примитивно рекурсивной функции нет повода «зависать», так как при её построении используются операторы,
определяющие везде определённые функции).

Довольно сложно доказать существование и привести пример общерекурсивной функции, не являющейся примитивно рекурсивной. Одним из популярных примеров является функция Аккермана. Другой пример общерекурсивной функции, не являющейся примитивно рекурсивной, строится диагональным методом Кантора из универсальной функции для множества одноместных примитивно рекурсивных функций.

Как было показано Гёделем, частично рекурсивные функции совпадают с множеством вычислимых функций.

История возникновения названий 
Термины «частично рекурсивная функция» и «общерекурсивная функция» прижились в силу исторических причин
и по сути являются результатом неточного перевода английских терминов partial recursive function
и total recursive function, которые по смыслу более правильно переводить как «рекурсивные функции, определенные на части множества возможных аргументов» и «рекурсивные функции, определенные на всём множестве возможных аргументов». Наречие «частично» относится не к прилагательному «рекурсивные», а к области определения функции. Возможно, более правильным названием было бы «частично определённые рекурсивные функции» и просто «везде определённые рекурсивные функции». Но длинные названия не прижились.

См. также 
 Алгоритм Маркова (продукционное программирование)
 Машина Тьюринга (автоматное программирование)
 Машина Поста (автоматное программирование)
 Лямбда-исчисление (функциональное программирование)
 Brainfuck (императивное программирование)
 Unlambda (функциональное исчисление)

Литература 
 Гильберт Д, Бернайс П. Основания математики. Т. 1. — М.: Наука, 1979.
 Клини С. К. Введение в метаматематику. — М., 1957.
 Мальцев А. И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, 1986.
 Петер Р. Рекурсивные функции — ИЛ, 1954.
 Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции, 2-е изд., исправленное. — М.: МЦНМО, 2002.

Функции
Теория алгоритмов
Модели вычислений
Рекурсия